OH 9 è un reperto fossile rinvenuto nel 1960 a Olduvai da Louis Leakey. Si tratta di una calotta cranica a cui è stata attribuita un'età di 1,4 Ma.

Descrizione 
Le caratteristiche morfologiche di questo reperto, la cui capacità cranica è stata valutata in circa 1067 cm3, ricordano quelle di Homo erectus, specie a cui è stato ricondotto.

La posizione sistematica di OH 9 è comunque incerta: su questo reperto è stata creata nel 1963 la nuova specie Homo leakey, oggi abbandonata. Clarke associa a OH 9 il cranio di Ceprano, olotipo dell'Homo cepranensis.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Primati fossili
Ominidi